Arthurstown bezeichnet
 Arthurstown (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Arthurtown (Irland), Ort im County Wexford in Irland